Замиль-Коба — многослойные стоянки каменного века в гротах у северной скальной стены балки Замиль возле бывшего села Крепкое, в 4 км к северо-западу от села Красный Мак Бахчисарайского района Крыма.

Вероятно открыты в 1880 году Константином Мережковским. В 1935—1937 годах обнаружены и раскопаны Дмитрием Крайновым.

Комплекс сложен из стоянок Замиль-Коба-І и Замиль-Коба-ІІ, расположенной в 500 м к северо-западу от первой.

Замиль-Коба-I 
Раскрыто более 130 м2, имела слои ранне-среднекаменной шан-кобинской и поздне-среднекаменной мурзак-кобинской культуры, позднее выделенные профессором Д. Я. Те­ле­ги­ным в 1982 году как Горнокрымская мезолитическая культура.

В двух слоях обнаружены многочисленные раковины виноградной улитки.

2-ый слой 
В шан-кобинском слое обнаружено большое кострище, вокруг которого изготавливались орудия, и захоронение человеческой головы или черепа. Найдены скребки и резцы на сколах, много сегментов и мало трапеций, подвеска в виде оленьего зуба со сверлиной.

1-ый слой 
В мурзак-кобинском слое обнаружены микролитические пластинки, скребки на пластинках, трапеции и кремневый клиновидный топор (макролит). Фауна нижнего слоя — благородный олень, дикий кабан, баран, лошадь, заяц, волк; верхнего — дикий кабан и олень благородный, а также сайга, ослик, дикая кошка, собака.

Замиль-Коба-II 
Выявлено 8 культурных слоев:
 VIII-й слой относится к финальной древнекаменной эпохе;
 VII-й слой относится к среднекаменной эпохе;
 VI— й слой с роговыми мотыгами — ранний неолит; здесь появляются первые домашние животные (свинья, бык);
 V-й слой — поздний неолит; V — появляется мелкий рогатый скот; самыми многочисленными среди других культурных слоев поселения являются раковины виноградной улитки;
 IV-й — до бронзового века; выявлена ведущая роль скотоводства в хозяйстве поселения;
 III-I-ые слои относятся к разным периодам железного века.

Из диких видов на всех слоях поселения господствуют останки кабана, косули и благородного оленя.

Литература 
 Энциклопедия крымских древностей: Археологический словарь Крыма; Буров Г. М.; Киев-2006 год (на русском языке); стр. 79
 Архив Института археологии РАН. Личный фонд Д. А. Крайнова. Археологические памятники Куйбышевского района Крымской АССР: Рукопись статьи. 1938. C. 1-10.
 Архив Института археологии РАН. Личный фонд Д. А. Крайнова. Краткий отчет о работе Крымской археологической экспедиции Государственного исторического музея в 1937 г. 1937. С. 1-25.
 Архив Института археологии РАН. Личный фонд Д. А. Крайнова. Предварительный отчет о работе Крымской археологической экспедиции Государственного исторического музея в 1938 г. 1938. С. 1-11.
 Бибиков С. Н., Станко В. Н., Коен В. Ю. Финальный палеолит и мезолит Горного Крыма -Одесса: Весть, 1994. — 240 с.
 Бонч-Осмоловский Г. А. Доисторические культуры Крыма // Крым. — Симферополь, 1926. -№ 2. — С. 74-94.
 Бонч-Осмоловский Г. А. Итоги изучения крымского палеолита // Труды II Международной конференции ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. — Москва; Ленинград; Новосибирск, 1934. — Вып. 5. — С. 114—183.
 Крайнов Д. А. Пещерная стоянка Замиль-Коба № 1 // Труды Государственного исторического музея. — М., 1938. — Вып. 8. — С. 7-32.
 Крайнов Д. А. Пещерная стоянка Таш-Аир I как основа периодизации послепалеолитических культур Крыма // Материалы и исследования по археологии СССР. — М.: Наука, 1960. — № 91. — 188 с.
 Мережковский К. С. Отчёт об антропологической поездке в Крым в 1880 г. // Известия имп. Русского географического общества.- 1887. — Т. 17. — С. 104—130.
 Статистический справочник Таврической губернии / сост. Ф. Н. Андриевский; под ред. М. Е. Бененсона. — Симферополь, 1915. — Ч. 2. — Вып. 6: Список населенных пунктов. Симферопольский уезд. — 154 с.
 Черкасов А. В. Д. А. Крайнов как исследователь каменного века Крыма // Вестник Томского государственного университета. История. — 2018. — № 51. — С. 124—130.

Ссылки 
 Грот Замиль-Коба. Гора Керменчик _ Исары Горного Крыма. Блог фотографического краеведения
 (2) Грот Замиль-Коба. Стоянка пещерных людей — YouTube
 МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЕЩЕРНЫЕ СТОЯНКИ В БАЛКАХ ЧЕРКЕЗ-КЕРМЕН И ЗАМИЛЬ В КРЫМУ

Археологические объекты Бахчисарайского района
Палеолит
Мезолит
Неолит
Геологические памятники природы Крыма